SBH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Gustaf III di St. Barthélemy (Guadalupa)
 sbh – codice ISO 639-3 della lingua sori-harengan